hoestje
munitiebrood

Personen
Stanisław Kuch, een Poolse schaatser
een bijnaam van Matt Kuchar, een professioneel golfer uit de Verenigde Staten
Kobus Kuch, een creatie van Louis Noiret, een Nederlandse kleinkunstenaar